Прва лига СР Југославије у фудбалу у сезони 1998/99. је било седмо такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза СР Југославије. Ове сезоне се у лиги такмичило укупно 18 клубова. Промена у односу на прошлу сезону је промена система такмичења и броја екипа, у сезони 1997/98. прва лига се састојала од IА и IБ групе са по 12 екипа у свакој, играло се по троструком бод систему, а од ове сезоне се играло по двоструком, што значи сваки тим је играо са сваким по две утакмице (код куће и у гостима), односно сваки тим треба да одигра укупно 34 утакмице. Из лиге није испадао ниједан клуб, због проширења лиге на 22 клуба у следећој сезони.

Првенство је било званично прекинуто 14. маја 1999. због НАТО бомбардовања СР Југославије, након 24 одиграна кола. 12. јуна 1999. Партизан је проглашен шампионом.

Најбољи стрелац првенства је био Дејан Османовић (Хајдук Кула), који је постигао 16 голова.

Састав Прве лиге СР Југославије у сезони 1998/99

Табела

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

 Одиграно је само 24 кола, од укупно 34, јер је првенство прекинуто 14. маја 1999. због НАТО бомбардовања СР Југославије.

Резултати клубова прве лиге СР Југославије у европским такмичењима 1998/99. 

кв. = квалификационо коло ; пен. = победник одлучен након извођења једанаестераца

Референце

Спољашње везе 
 Прва лига СР Југославије - сезона 1998/99 на rsssf.com

С
Сезона 1998/99. у југословенском фудбалу